Kvindernes 200-meterløb under EM i atletik 2022 fandt sted den 15. - 19. august 2022 på Olympiastadion München, München, Tyskland.

Danske Ida Karstoft kvalificerede sig til finalen, efter en andenplads i semifinalen i en tid på 22:73. I finalen vandt Karstoft hendes første og Danmarks hidtil eneste medalje ved EM i atletik 2022, med en bronzemedaljer med tiden 22:72.

Kalender

Resultater

Runde 1 
Første 4 i hvert heat (Q) og 4 i næste (q) advancere til semifinalen.

Semifinale
Første 2 i hver semifinale (Q) og de 2 næste (q) advancecere til finalen.

Finale

Referencer 

200 meter kvinder